

Топонимы 
 Зардаби () — посёлок в Губинском районе Азербайджана.
 проспект имени Гасан-бека Зардаби в городе Баку

Фамилия 
 Гасан-бе́к Зардаби́ - азербайджанский общественный деятель и публицист

Прочее 
 Зардаби - советский сорт озимой пшеницы (создан в 1987 году).

Примечания